Таун (; ) — фамилия; известные представители:
 Таун, Чарльз (1763—1840) — английский художник.
 Таун, Бейб (1880—1938) — американский бейсболист.
 Таун, Кэтрин (род. 1978) — американская актриса
 Таун, Роберт (род. 1934) — американский сценарист и режиссёр.

 Таун ( – город) — название административно-территориальной единицы третьего уровня в шести штатах Новой Англии (США), а также штате Нью-Йорк, аналогичной тауншипам в других штатах.

См. также
 Сентертаун